Naief Yehya, nacido el 13 de septiembre de 1963 en la Ciudad de México, México es un periodista, escritor y crítico cultural mexicano cuyo trabajo se centra en la tecnocultura, los medios, la cultura visual, la guerra, la propaganda y la pornografía.

Reseña biográfica
Naief Yehya nació y creció en la Ciudad de México. En 1992 egresó de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) como ingeniero industrial. Durante su tiempo en la universidad, comenzó a redescubrir un interés por la literatura y la escritura que había desarrollado durante su juventud, pero que nunca sintió que podría seguir como carrera. Mientras asistía a la UNAM, participó en un taller literario impartido por el escritor, crítico, ensayista, editor y profesor mexicano Huberto Batis, quien en ese momento era subdirector del periódico Unomásuno. Este taller daría como resultado la publicación e impresión de varios de los trabajos escritos de Yehya. A partir de ese momento, Yehya comenzó a cambiar su enfoque de la ingeniería industrial a la escritura. Luego fue co-fundador de la revista MoHo con Guillermo Fadanelli.

Algunos de los trabajos más notables de Yehya incluyen su ensayo de 2013, “Pornocultura”, en el que analiza la industria del porno y su uso de la violencia erotizada como una forma de entretenimiento visual, así como su novela, “Las cenizas y las cosas”, que narra la historia del escritor mexicano-iraní Niarf Yahamadi, quien vive en un exilio autoimpuesto en Nueva York y es invitado a inaugurar un auditorio con su nombre en la “prestigiosa” Academia Cuauhtémoc en San Ismael, México. Su trabajo más reciente es su ensayo de 2020, “Mundo Dron”, que fue publicado por Editorial Debate. El ensayo se inspira en textos ciberpunk canónicos, incluidos Blade Runner, de Ridley Scott, la franquicia Alien y la serie Terminator, así como imágenes de guerra y entrevistas, para rastrear, en palabras del crítico cultural estadounidense Mark Dery, "las tecnologías que nos han acechado en nuestros sueños desde Frankenstein”. Yehya colabora regularmente en los periódicos mexicanos (La Razón, Universal y La Jornada) y revistas (Literal, Luvina, Zócalo y CXTX). El 12 de enero de 2021, se lanzó en YouTube el primer episodio de Zona de Contagio, un podcast basado en entrevistas presentado por Yehya junto al autor mexicano Mauricio Montiel, la periodista mexicana Mariana H y el editor y empresario mexicano Alejandro Borrego. 

El podcast se describe como:
"La idea de crear este espacio nació como una reacción necesaria a la Zoombificación de la comunicación humana generada por la pandemia del COVID-19. ¿cuántas horas pasaron charlando frente a la pantalla de la computadora o el teléfono celular sin darnos cuenta de que todas nuestras palabras se perderán en el tiempo como lágrimas en la lluvia digital? El podcast partía de la división de la historia en dos hemisferios: A.C. y D.C., es decir, antes y después del COVID. Las conversaciones con invitados de distintos ámbitos de la cultura son una contribución a pensar este tiempo de contagio y aislamiento. “Este espacio pretende ser una pequeña vacuna contra la insensatez que parece dominar el mundo que habitamos actualmente".
En 1992, Yehya se mudó de la Ciudad de México a la Ciudad de Nueva York. A pesar de haber vivido en los Estados Unidos por más de dos décadas, aún mantiene su condición de corresponsal en el extranjero de los periódicos y revistas mexicanos que publican e imprimen su obra. Actualmente vive en Brooklyn con su esposa, Cynthia Ventura y sus perros, Kuma y Luna.

Bibliografía
Novelas
• Las Cenizas y las cosas, Penguin-Random House, México, 2017.
• La verdad de la vida en Marte, Planeta, México, 1995.
• Camino a casa, Planeta, México, 1994.
• Obras Sanitarias, Grijalbo, México, 1992.

Cuentos
• El apocalipsis de los animales (por publicar en editorial Dharma)
• Rebanadas, Dirección de Publicaciones para el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, El Guardagujas, México 2013.
• Historias de mujeres malas, Plaza y Janés, México, 2002.
• Bajo la luz del cinescopio, Doble A, México, 1994.

Ensayo
• Mundo dron: Breve historia ciberpunk de las máquinas asesinas, Editorial Debate, México, 2021.
• Drone Visions: A Brief Cyberpunk History of Killing Machines, Hyperbole Books, Universidad Estatal de San Diego, San Diego, California, 2020.
• Pornocultura: El espectro de la violencia sexualizada en los medios, Tusquets, México, 2013.
• Pornografía: Obsesión sexual y tecnológica, Tusquets, México, 2012.
• Víctor Rodríguez: Pintura 1997-2009, Marco, Monterrey, México, 2009.
• Laberintos caligráficos, con la fotógrafa Maritza López, Artes de México, Colección Luz Portátil. México, 2008.
• Nuevos entornos, nueva carne: Reconfiguración y personalización tecnológica de la cultura, Cátedra Eusebio Kino sj, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, Guadalajara, México, 2008.
• Tecnocultura: El espacio íntimo transformado en tiempos de paz y Guerra, Tusquets, México, 2008.
• Pornografía: sexo mediatizado y pánico moral, Plaza y Janés, México, 2004.
• Guerra y propaganda: medios masivos y el mito bélico en Estados Unidos, Paidós, México, 2003.
• El cuerpo transformado: Cyborgs y nuestra descendencia tecnológica en la realidad y la ciencia ficción. Paidós, México, 2001.
Traducido al italiano: Homo Cyborg, Il corpo posthumano tra realtà e fantascienza, Editorial Elèuthera, Milán, Italia, 2005.
• Los sueños mecánicos de las ovejas electrónicas: El ciberpunk en el cine, Nitrato de Plata, México, 1994.
• El otro cine mexicano, Edición especial de Somos, junio de 1995.
• Caos y rabia en la cultura de la máquina, Doble A, México, 1993.

Antologías
• Dejar huella, editado por Anamari Gomis, Editorial Cal y arena, México, 2017.
• Iconos en ceniza: Heide Hatry, “La pornografía de la muerte, el desvanecimiento del dolor”, Station Hill de BarryTown y Ubu Gallery, Nueva York, 2017.
• Función privada: Los escritores y sus películas, editado por Georgina Hernández Samaniego, Cineteca Nacional de México, 2013.
• Anuncios clasificados, Ediciones Cal y Arena, México, 2013.
• Ciberculturas: Conferencias Magistrales, compilado por Fernando Vizcarra y Lilian Paola Ovalle, Universidad de Baja California, 2011.
• Las diez mejores películas latinoamericanas de la década, editado por Carlos Gutiérrez, “Stellet Licht, Carlos Reygadas Meditations on Love and Ritual”, Pinto Books, Nueva York, 2010.
• Disciplinas y prácticas corporales contemporáneas: Una Mirada a las sociedades contemporáneas, editado por Elsa Muñiz, La belleza y el cyborg. “El ideal de la belleza, su representación y la manipulación de la carne para acariciarlo”, Editorial Anthropos, México 2010.
• Ambulante 2011: Gira de documentales. Editado por Armando de la Cruz, “La exploración lírica del ser en el cine de Trin T. Minh-ha", México 2010.
• Ciudades posibles: Arte y ficción en la constitución del espacio urbano, Editado por Eduardo Becerra, Madrid, 2010.
• ¿Soñarán los androides con cámaras fotográficas? Editado por Joan Fontcuberta, “Historia, esquizofrenia y fotografía en Blade Runner. El abismo regresa la mirada”, Ministerio de Cultura Español, Madrid, España, 2009.
• Prólogo a The Juvenal Players, a play, de Pablo Helguera, Jorge Pinto Books, Nueva York, 2009.
• Líneas aéreas: Lengua de trapo, España, 1999.
• McOndo, Grijalbo-Mondadori (Chile-España), 1996.
• Tempo moderno, Skira Editore, Milán, Italia, 2006.
• La lujuria perpetua, Ediciones Cal y arena, México, 2004.
• Explorando el ciberperiodismo iberoamericano, Editorial CECSA, México, 2002.
• Cultura y desarrollo: Una visión plural, Instituto Cultural de la ciudad de México, Editado por Rosa Martha Jasso, México, 2000.
• Por amor al saxo, Editorial Doble A, México, 1992.

Contribuciones en revistas
• Columna mensual en la revista CTXT, desde junio de 2022.
• Columna mensual en revista Literal, desde febrero de 2015.
• Columna mensual en revista Luvina, desde marzo de 2011.
• Revista Letras Libres, desde 2001.
• Revista Zócalo, desde julio de 2005.
También contribuyó a:
Art Nexus (Miami-Colombia), Bomb Magazine, Complot Internacional, Deep, Etcétera, Gallito comics, Generación, Graffiti, Harper's Bazaar, El Huevo, Farenheit, LA Weekly, Mix-Up, La Mosca, Nexos, Nitro, Origina, La PUS moderna, Poliéster, Replicante, Revista de la Facultad de Ciencias, Revista de la Universidad Nacional, Rock & Pop, Somos, Viceversa, X, entre otros.

Contribuciones en periódicos
• Columna semanal “La Jornada Virtual” en la sección cultural “La Jornada Semanal” del diario La Jornada, de octubre de 1995 a agosto de 2017.
• Dos columnas mensuales en el diario La Razón, desde octubre de 2015.
• Diario Milenio, de 2000 a 2016.
• Diario El Financiero, de 1998 a 2009.
• Periódico Unomásuno, de mayo de 1989 a junio de 1997.
• Columna “Historias Góticas de Nueva York” del diario Crónica, de diciembre de 1996 a noviembre de 1998.
• Diario El Nacional, de 1992 a 1997.

Premios y Becas 
• Primer lugar en la categoría de cuento de Punto de Partida, UNAM, 1989.
• Beca del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes para jóvenes escritores, 1994.
• Miembro del Jurado de la Beca del Programa Jóvenes Creadores, 2011 y 2012.
• Miembro del Sistema Nacional de Creadores de México, SNCA de 2009-2012, 2012-2015 y 2019-2021.

Referencias

Bibliografía 

• Naief Yehya. Words Without Borders.
• "Una mirada porno a la violencia. Entrevista a Naief Yehya". La Jornada.
• Lanz, Alfredo Núñez (12 de marzo de 2020). "Polvo en las espirales. Las cenizas y las cosas, de Naief Yehya". Literal Magazine.
• Góchez, Adriana (23 de marzo de 2021). "Los humanos nos convertimos en objetos no tripulados. Entrevista a Naief Yehya". La Razón.
• Walklin, Greg (2 de agosto de 2020). "Drone Visions: A Brief Cyberpunk History of Killing Machines". Literal Magazine.
• Yehya, Naief (2020). Drone Visions: A Brief Cyberpunk History of Killing Machines. San Diego State University Press. ISBN 978-1-938537-78-3.
• Yehya, Naief. "Naief Yehya, Autor en Letras Libres". Letras Libres.
• "Naief Yehya Archivos". Revista Zócalo.
• "Zona de Contagio". YouTube.
• Nulley-Valdés, Thomas (28 de marzo de 2018). "Cuando la tecnocultura se transforma en una experiencia literaria. Entrevista a Naief Yehya". Letra Urbana.

Enlaces externos 
 http://naiefyehya.net/
 http://naiefyehya.wix.com/homocyborg
 https://www.youtube.com/@zonadecontagio354

Nacidos en Ciudad de México
Escritores de México
Literarios de México
Críticos de cine de México